Парные слова — специфический для тюркских языков способ словообразования: новое слово образуется склейкой двух слов с близким звучанием, одинаковой морфологией и соотнесёнными значениями. Например, в казахском языке «ата» (отец) + «ана» (мать) → «ата-ана» (родители).

Н. А. Баскаков выделяет три типа парных слов:
 парно-повторные с повторением одного слова (например, , «мешок + мешок → мешки», ср. Редупликация);
 парно-собирательные (близкие по смыслу слова, например , «чашка + тарелка → посуда»);
 парно-повторные с повтором слова с фонетическим изменением (, «всякий хлеб»).

Хотя схожие конструкции и присутствуют в европейских языках (в том числе русском), их употребление нечасто и указывает на разговорную речь, ср. русские детские дразнилки («Лиза-подлиза») и просторечия: («трава-мурава»).

Литература 
 Маннапова Ландыш Магсумовна. Закономерности образования парных слов  // Вестник ЧГУ. 2008. № 1.
 Н. А. Баскаков. Сопоставительная грамматика русского и казахского языков. Наука, 1966. С. 13-14.

Тюркские языки
Словообразование